Bellanger-Denhaut BD-22 – idroricognitore e bombardiere biplano a scafo centrale
 Camille-Félix Bellanger (1853-1923) – pittore e incisore francese
 Pont-Bellanger – comune francese di 66 abitanti situato nel dipartimento del Calvados